Virgin puede referirse a:

Lugares 

 Virgin (Utah), localidad del condado de Washington.

Personas 

 Craig Virgin (n. 1955), corredor estadounidense.
 Nerene Virgin, periodista, actriz y presentadora canadiense.
 Roy Virgin (n. 1939), jugador británico de cricket.

Compañías 

 Virgin Group, conglomerado multinacional fundado por el magnate británico Richard Branson.

Música 

 Like a Virgin, álbum de la cantante estadounidense Madonna.
 Like a Virgin, sencillo de la cantante Madonna.
 Virgin, banda de rock polaca.
 Virgin, primer álbum de la banda Virgin.
 The Virgins, banda de rock estadounidense.
 The Virgins '07, primer EP de la banda The Virgins.
 The Virgins, primer álbum de la banda The Virgins.
 Virgin, primer álbum de la banda surcoreana After School.
 Virgins, álbum del músico Tim Hecker.
 Virgin, primer álbum de la banda peruana de rock Traffic Sound.
 Virgin Killer, álbum de la banda alemana de hard rock Scorpions.
 Virgin Steele, banda estadounidense de heavy metal.

Cine 

 American Virgin (2000), película estadounidense dirigida por Jean-Pierre Marois.
 Virgin (2003), película estadounidense.
 Virgin Snow (2007), película coreana dirigida por Han Sang-hye.

Televisión 

 Virgin 17, canal de televisión francés.

Deportes 

 Virgin Racing, escudería de la Fórmula E (antes también de la Fórmula 1).
 Virgin VR-01, monoplaza del equipo Virgin Racing utilizado en la temporada 2010 de la Fórmula 1.
 Virgin MVR-02, monoplaza del equipo Virgin Racing utilizado en la temporada 2011 de la Fórmula 1.